Het WTA-tennistoernooi van Berlijn (officieel Qatar Telecom German Open) van 2008 vond plaats van 5 tot en met 11 mei 2008 in de Duitse hoofdstad Berlijn. Het was de 39e editie van het toernooi in het open tijdperk. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen zestien speelsters uit de top 20 deel.

Titelverdedigster Ana Ivanović was het tweede reekshoofd. Zij bereikte de halve finale, waarin zij werd uitgeschakeld door Jelena Dementjeva.

De als eerste geplaatste Justine Henin kwam tot de derde ronde. Daarin moest zij haar meerdere erkennen in de latere winnares. Dit was voorlopig haar laatste wedstrijd tot haar hervatting in 2010.

Het dertiende reekshoofd, Dinara Safina uit Rusland, won het toernooi. Zij versloeg in de finale haar als zevende geplaatste landgenote Jelena Dementjeva in drie sets. Safina wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Berlijn op haar naam te schrijven. Het was haar zesde WTA-titel, de eerste van 2008. Zij won US$ 196.900 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Titelhoudsters Lisa Raymond en Samantha Stosur waren hun titel niet komen verdedigen.

Het als eerste geplaatste duo Cara Black en Liezel Huber won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste Spaanse koppel Nuria Llagostera Vives en María José Martínez Sánchez in de match-tiebreak. Het was hun vijftiende gezamenlijke titel. Black had daarnaast 24 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Huber twaalf.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek speelde samen met Martina Müller uit Duitsland. Dit team kwam niet verder dan de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Berlijn 2008
Berlijn